Joan Llorenç (València, 1458 – 1520), ideòleg i fundador de la Revolta de les Germanies de València
 Joan Llorens i Carrió, directiu d'empreses en el camp de l'automoció
 Joan Llorens i Gardy, Gardy Artigas, (Boulogne-Brillancourt -França-, 1938 – ), fill de Josep Llorens i Artigas, és escultor i ceramista